Погань:

 По́гань — покидьки.
 По́гань (розм.) — нечиста сила, чорт, відьма і таке інше.
 Погань — комуна з центром в однойменному селищі в печському районі медьє Бараня, Угорщина.
 Пога́нь/і — нехристиянські, сусідні Київській Русі, кочівницькі племена

Прізвище 

 Погань — угорське прізвище ().
 Габор Погань — італійський кінооператор угорського походження.
 Імре Погань — угорський скрипаль.
 Йожеф Погань — угорсько-радянський політичний діяч.

Фільми 

 «Погань» — бойовик 1990 року.
 «Погань» — трилер 2010 року.

Примітки